Karadjé steht für:

 Karadjé (Niamey), Stadtviertel von Niamey in Niger
 Karadjé (Say), Dorf in der Gemeinde Say in Niger